Žalman může označovat:

 příjmení
 Jiří Žalman – pseudonym spisovatele Františka Kožíka
 Jan Žalman (1911-1990) – český filmový kritik a teoretik
 Josef Žalman (1884-1947)  – lesní ředitel, spisovatel, publicista
 Pavel „Žalman“ Lohonka (* 1946) – zpěvák a kytarista kapely Žalman & spol.
 Zbyněk Žalman (1920-??) – český a československý politik, předseda ČSL a poslanec FS za normalizace

 jiný význam
 (starý) Žalman – postava z románu Aloise Jiráska – F. L. Věk
 Žalman & spol. – česká folková kapela
 Žalman (památný strom) – památný strom v Tašovicích (místní část Karlových Varů)

 podobné
 Žaltman – hora/kopec a rozhledna v Jestřebích horách
Zalman – výrobce počítačového příslušenství, počítačových chladičů a zdrojů

Česká příjmení